Schloss Grubhof steht für:
 Schloss Grubhof (Hofkirchen), Landkreis Passau, Bayern
 Schloss Grubhof (Sankt Martin bei Lofer), Bezirk Zell am See im Bundesland Salzburg